Шамардин — фамилия; имеет женскую форму Шамардина.
 Шамардин, Александр Иванович (род. 1945) — советский и российский преподаватель, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
 Шамардин, Павел Зиновьевич (1907—1976) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.